O Santos de Guápiles Fútbol Club é um clube de futebol costarriquenho com sede em Guapiles, Limón (Costa Rica). A equipe compete no Campeonato Costarriquenho de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1961.

Elenco

Última atualização: 16 de fevereiro de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado/contundido

Ligações externas 
 

Limón (Costa Rica)
Clubes de futebol da Costa Rica